Die Communauté de communes de l’Argonne Champenoise ist ein französischer Gemeindeverband mit der Rechtsform einer Communauté de communes im Département Marne in der Region Grand Est. Der Gemeindeverband wurde am 1. Januar 2014 gegründet und umfasst 60 Gemeinden. Der Verwaltungssitz befindet sich im Ort Sainte-Menehould.

Historische Entwicklung 
Der Gemeindeverband entstand mit Wirkung vom 1. Januar 2014 durch die Fusion der Vorgängerorganisationen
 Communauté de communes de la Région de Givry-en-Argonne,
 Communauté de communes de la Région de Sainte-Menehould und
 Communauté de communes du Canton de Ville-sur-Tourbe.

Mitgliedsgemeinden

Quellen 

Argonne Champenoise
Gegründet 2014